Чемпионат Дании по шахматам 2014 проходил в Скёрпинге с 12 по 21 апреля.

Аллан Стиг Расмуссен стал в третий раз чемпионом страны.

Таблица

Ссылки 
 Skak DM 2014 — Dansk Skak Union
 Danmarksmesterskabet 2014
 Информация на сайте The Week In Chess
 SKAKbladet MEDLEMSBLAD FOR DANSKSKAK UNION 2014-4

Чемпионаты Дании по шахматам
2014 год в шахматах
Апрель 2014 года
Спорт в Дании в 2014 году